Zoudenbalch (geslacht), een van de voornaamste geslachten in de stad Utrecht vanuit de middeleeuwen
Huis Zoudenbalch, middeleeuws rijksmonument in de Utrechtse binnenstad
Sportcomplex Zoudenbalch, sportcomplex van eredivisieclub FC Utrecht